Nilhecht steht für:

 Nilhechte, Familie afrikanischer Süßwasserfische
 Großnilhecht, großer afrikanischer Süßwasserfisch aus der Ordnung der Knochenzünglerartigen (Osteoglossiformes)